Mánesi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mánesis, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Levkokhóri (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar